Флаг муниципального образования Кине́ль-Черка́сский муниципальный район Самарской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 декабря 2012 года решением Собрания представителей Кинель-Черкасского муниципального района № 29-11 и 26 декабря 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8053.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого изображена синяя птица из герба Кинель-Черкасского муниципального района».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле лазоревая обернувшаяся и поднявшая хвост птица со сложенными крыльями и подобранными лапами, имеющая хохолок из трёх перьев».

Обоснование символики 
Административный центр Кинель-Черкасского района село Кинель-Черкассы ранее называлось слободой, здесь никогда не было крепостного права, а сами кинель-черкассцы считались свободолюбивыми людьми. Именно поэтому на флаге Кинель-Черкасского района изображена птица. Птица — символ человеческой души, одухотворённости, свободы (для птиц не существует границ). Синяя птица, после опубликования одноимённой пьесы Мориса Метерлинка, стала считаться символом счастья.

Положение птицы, как бы свернувшейся в круг — олицетворяет единение. В районе мирно сосуществуют люди разных национальностей.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Примечания 

Флаги с изображением птиц